

Стшешув — село в гміні Вішня-Мала Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Стшешув — село в гміні Тшцинсько-Здруй Грифінського повіту Західнопоморського воєводства